El término ardilla gris puede referirse a:

 Sciurus aureogaster, la ardilla gris mexicana;
 Sciurus carolinensis, la ardilla gris de las Carolinas;
 Sciurus ingrami, la ardilla gris misionera;
 Sciurus arizonensis, la ardilla gris de Arizona;
 Sciurus griseus, la ardilla gris occidental;
 Sciurus colliaei, la ardilla gris del Pacífico;